Dempsey je anglické příjmení, pocházející z irského slova  díomasach (hrdý). Známými nositeli jsou: 

 Clint Dempsey (* 1983) – americký fotbalista
 Damien Dempsey – irský zpěvák
 Jack Dempsey (1895–1983) – americký boxer
 Miles Dempsey (1896–1969) – britský generál
 Patrick Dempsey (* 1966) – americký herec

fiktivní
 James Dempsey, postava detektiva ze seriálu Dempsey a Makepeaceová
 

Anglická příjmení